El término Saint-Hilaire puede referirse a:

Localidades

Canadá 
 Saint-Hilaire, en Nouveau-Brunswick.
 St. Hilaire, en Quebec.
 Mont-Saint-Hilaire, en Quebec.

Estados Unidos 
 Saint Hilaire, Minnesota.

Francia 
 Saint-Hilaire, Allier.
 Saint-Hilaire, Aude.
 Saint-Hilaire, Doubs.
 Saint-Hilaire, Alto Garona.
 Saint-Hilaire, Isère.
 Saint-Hilaire, Alto Loira.
 Saint-Hilaire, Lot.
 Saint-Hilaire, Puy-de-Dôme.
 Saint-Hilaire, Essonne.

Antiguas comunas
 Saint-Hilaire, Charente, actualmente integrada en Barbezieux-Saint-Hilaire.
 Saint-Hilaire, Creuse, actualmente integrada en Moutier-Rozeille.
 Saint-Hilaire, Maine-et-Loire, actualmente integrada en Saint-Hilaire-Saint-Florent.
 Saint-Hilaire, Haute-Saône, actualmente integrada en Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire.
 Saint-Hilaire, Somme, actualmente integrada en Lanches-Saint-Hilaire.

Comunas cuyo nombre empieza por « Saint-Hilaire »

Antiguas comunas cuyo nombre empieza con « Saint-Hilaire »
 Saint-Hilaire-d'Ayat, Puy-de-Dôme llamada actualmente Ayat-sur-Sioule.
 Saint-Hilaire-Saint-Florent, Maine-et-Loire actualmente asociada a Saumur, emplazamiento de la antigua abadía Saint-Florent-le-Jeune.

Comunas cuyo nombre termina con « Saint-Hilaire »
 Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente.
 Champagné-Saint-Hilaire, Vienne.
 Fargues-Saint-Hilaire, Gironde.
 Ferrières-Saint-Hilaire, Eure.
 La Caillère-Saint-Hilaire, Vendée.
 Lanches-Saint-Hilaire, Somme.
 Montgru-Saint-Hilaire, Aisne.
 Talmont-Saint-Hilaire, Vendée.
 Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, Haute-Saône.

Montañas de Canadá
 Monte Saint-Hilaire

Edificios religiosos 
Abadía de Saint-Hilaire, antigua abadía benedictina en el Aude (Francia).
Iglesia Saint-Hilaire en Ménétréol-sous-Sancerre (Cher).
Iglesia Saint-Hilaire-le-Grand,  Poitiers.
Iglesia Saint-Hilaire en Mazeuil (Vienne).
Iglesia Saint-Hilaire en la villa de Mont-Saint-Hilaire (CA).
Iglesia Saint-Hilaire en Lencloître (Vienne).
Iglesia Saint-Hilaire en Motte-Feuilly (Indre).
Iglesia Saint-Hilaire en Agen.
Iglesia Saint-Hilaire en Niort (Deux-Sèvres).

Personalidades 
 Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire 1779-1853, naturalista francés
 Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), zoólogo francés
 Jean Henri Jaume Saint-Hilaire (1772-1845), naturalista francés
 Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861), zoólogo francés
 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805-1895), filósofo, periodista y político
 Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire, general.
 Gilles de Saint-Hilaire, físico, inventor de la Cuasiturbina.